Hotter than Hell – album degli Kiss del 1974
 Hotter than Hell – brano musicale dei Kiss del 1974
 Hotter than Hell – singolo di Dua Lipa del 2016